Killikaike blakei é uma espécie fóssil de macacos do Novo Mundo. É a única espécie descrita para o gênero Killikaike. Viveu na Argentina durante o Mioceno Inferior.

Killikaike blakei foi coletado no sul da Argentina em janeiro de 2005, e a espécie-tipo constitui uma face bem preservada. Infelizmente, o neurocrânio não estava preservado. O espécime foi nomeado de acordo com a região que foi encontrado, Killik Aike Norte.

!Esboços sobre primatas pré-históricos
Macacos do Novo Mundo
Primatas do Mioceno
Espécies fósseis descritas em 2006